Ez a lista a világ kőolajkitermelő országait sorolja föl.

Jegyzetek

Források 

Országok rangsorolt listái